Hananel (hébreu :  « Dieu a rendu grâce ») est un prénom juif masculin, particulièrement en usage auprès des Juifs d'Italie. Il apparait parfois comme patronyme.

Hananel comme prénom 

 Hananel, un docteur du Talmud babylonien du .
 Hananel ben Amittaï, dirigeant spirituel de la communauté juive d'Oria au . Il descendrait d'une famille jérusalémite déportée en Italie par Titus. D'après la chronique d'Ahimaatz ben Paltiel, Hananel aurait été fort pieux et instruit, et versé dans les secrets de la Kabbale, grâce à laquelle il aurait réalisé des miracles. Ahimaatz rapporte aussi une disputation entre Hananel et l'archevêque d'Oria.
 Hananel ben Houshiel, rabbin, exégète et dirigeant de la communauté juive de Kairouan au . Son père, Houshiel ben Elhanan est natif d'Italie.
 Hananel ibn Askara, kabbaliste du , mort en route vers la terre d'Israël. Son compagnon de voyage, Shem Tov ben Abraham ibn Gaon, lui a dédié son Badde haAron oumigdal Hananel, un ouvrage kabbalistique en 5 parties, à titre posthume.
 Hananel di Foligno, un Juif italien baptisé du .
 Hananel Crémieux, un juge et hébraïsant français du .
 Hananel Nepi, un rabbin et médecin italien dues .

Hananel comme patronyme 

 Haïm ben Hananel haCohen, un tossafiste du .
 Jacob ben Hananel Sekili, un kabbaliste du .

Notes et références